Liulin bezeichnet:

 Liulin (柳林县), Kreis in der chinesischen Provinz Shanxi
 Liulin (Baota) (柳林镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Baota in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Liulin (Chenggu) (柳林镇), Großgemeinde im Kreis Chenggu in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Liulin (Enyang) (柳林镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Enyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Liulin (Fengxiang) (柳林镇), Großgemeinde im Kreis Fengxiang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Liulin (Guan) (柳林镇), Großgemeinde im Kreis Guan in der chinesischen Provinz Shandong
 Liulin (Hui) (柳林镇), Großgemeinde im Kreis Hui in der chinesischen Provinz Gansu
 Liulin (Jinshui) (柳林镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jinshui in der chinesischen Provinz Henan
 Liulin (Jonê) (柳林镇), Großgemeinde im Kreis Jonê in der chinesischen Provinz Gansu
 Liulin (Juye) (柳林镇), Großgemeinde im Kreis Juye in der chinesischen Provinz Shandong
 Liulin (Liulin) (柳林镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Shanxi
 Liulin (Neiqiu) (柳林镇), Großgemeinde im Kreis Neiqiu in der chinesischen Provinz Hebei
 Liulin (Sui) (柳林镇), Großgemeinde im Kreis Sui in der chinesischen Provinz Hubei
 Liulin (Yaozhou) (柳林镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yaozhou in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Liulin (Huangmei) (柳林乡), Gemeinde im Kreis Huangmei in der chinesischen Provinz Hubei
 Liulin (Shihe) (柳林乡), Gemeinde im Stadtbezirk Shihe in der chinesischen Provinz Henan
 Liulin (Zhushan) (柳林乡), Gemeinde im Kreis Zhushan in der chinesischen Provinz Hubei
 Liulin (Hexi) (柳林街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hexi der chinesischen Stadt Tianjin